Pręgi, fałdy denne utworzone prądem rzeki z rumowiska dennego, powoli przesuwające się w dół rzeki.

Antypręgi – fałdy denne tworzące się przy dużej prędkości przepływu, wskutek zawirowań przesuwające się w górę rzeki.

Potamologia